Чемпионат Великобритании по снукеру 1982 () — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, который проходил с 20 ноября по 4 декабря 1982 года в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Терри Гриффитс, выигравший в финале у Алекса Хиггинса со счётом 16:15. По ходу матча Гриффитс проигрывал 13:15.
 
Канал BBC освещал турнир с начала финальной стадии, которая стартовала 27 ноября.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 11 000 
 Финалист: £ 6 000
 Высший брейк: £ 1 000

Высший брейк 

 137 — Алекс Хиггинс

Результаты

Квалификация

Первый раунд 

Матчи из 17 фреймов

 Джефф Фудс 9:2 Мэтт Гибсон  
 Грэм Грипси 6:9 Боб Харрис  
 Вик Харрис 9:6 Маркус Оуэн  
 Лес Додд 9:1 Иан Уильямсон  
 Иан Блэк 3:9 Мик Фишер  
 Клайв Эвертон 4:9 Томми Мёрфи  
 Бернард Беннетт П:отказ Джон Филс  
 Колин Роско 9:6 Джейки Ри

Второй раунд 
Матчи из 17 фреймов

 Рекс Уильямс 9:7 Джефф Фудс  
 Майк Уоттерсон 3:9 Боб Харрис  
 Джо Джонсон 9:8 Вик Харрис  
 Джим Мидоукрофт 9:8 Деннис Хьюз  
 Дуг Френч 7:9 Лес Додд  
 Тони Мео 9:5 Дуг Скотт  
 Джек Фицморис 0:9 Билли Келли  
 Пэт Хулихэн 9:? Джон Даннинг  
 Дэйв Мартин 9:6 Мёрдо Маклауд  
 Рэй Эдмондс 8:9 Мик Фишер  
 Джим Доннелли 9:6 Крис Росс  
 Эдди Синклэр 9:5 Томми Мёрфи  
 Пол Медэти 9:1 Бернард Беннетт  
 Клифф Уилсон 9:6 Эдди Маклафлин  
 Майк Халлетт 9:1 Берт Демарко  
 Марк Уайлдмэн 9:4 Колин Роско

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 

Чемпионат Великобритании (снукер)
1982 год в снукере